

Patronyme 

 Marc Bolan (1947-1977) : chanteur britannique

Littérature 

 Mack Bolan : personnage principal de la série policière et d'espionnage L'Exécuteur

Toponyme 

 La Passe de Bolan : un col dans les montagnes de Toba Kakar, situé au sud-ouest du Pakistan.